El término hormiguero puede referirse a:

Biología 

 Hormiguero, colonia de hormigas;
 Hormigueros, nombre común de algunas especies de osos hormigueros;
 Hormigueros, aves de la familia Formicariidae;
 Hormigueros, aves de la familia Thamnophilidae;
 El nombre común de la orquídea Caularthron bilamellatum.

 Geografía 

 Hormiguero, localidad de Nicaragua;
 El Hormiguero, corregimiento del municipio de Cali, Colombia;
 Hormigueros, municipio de Puerto Rico;
 Hormigueros, barrio del municipio homónimo, Puerto Rico.
 Hormiguero (yacimiento arqueológico) de la cultura maya, ubicado en el municipio de Calakmul, Campeche, México.

 Música 

 El hormiguero, canción de Calle 13.

 Espectáculos  

 El hormiguero (2006-Actualidad), programa de televisión español.
 El hormiguero (3 de enero - 31 de enero de 2010), programa de televisión chileno.
 El hormiguero MX''''' (15 de julio - Indeterminado), programa de televisión mexicano.